

Russia
 Cattedrale della Trasfigurazione – chiesa di Abakan
 Cattedrale della Trasfigurazione  – chiesa di Belgorod
 Cattedrale della Trasfigurazione – chiesa di Chabarovsk
 Cattedrale della Trasfigurazione – chiesa di Jaroslavl'
 Cattedrale della Trasfigurazione – chiesa di Nižnij Novgorod
 Cattedrale della Trasfigurazione – chiesa di Pereslavl'-Zalesskij
 Cattedrale della Trasfigurazione – chiesa di Perm'
 Cattedrale della Trasfigurazione – chiesa di Rybinsk
 Cattedrale della Trasfigurazione – chiesa di San Pietroburgo
 Cattedrale della Trasfigurazione – chiesa di Suzdal'
 Cattedrale della Trasfigurazione – chiesa di Tambov
 Cattedrale della Trasfigurazione – chiesa di Togliatti
 Cattedrale della Trasfigurazione – chiesa di Tula
 Cattedrale della Trasfigurazione – chiesa di Tver'
 Cattedrale della Trasfigurazione – chiesa del Monastero di Valaam

Ucraina
 Cattedrale della Trasfigurazione – chiesa di Černihiv, la più antica chiesa in Ucraina
 Cattedrale della Trasfigurazione – chiesa di Dnipro
 Cattedrale della Trasfigurazione – chiesa di Donec'k
 Cattedrale della Trasfigurazione – chiesa di Novhorod-Sivers'kyj
 Cattedrale della Trasfigurazione – chiesa di Odessa
 Cattedrale della Trasfigurazione – chiesa di Žytomyr

Altri paesi
 Cattedrale della Trasfigurazione del Signore – chiesa di Huesca
 Cattedrale della Trasfigurazione del Signore – chiesa di Cluj-Napoca
 Cattedrale della Trasfigurazione – chiesa di Markham
 Cattedrale della Trasfigurazione del Signore – chiesa di Zagabria
 Cattedrale della Trasfigurazione del Signore – chiesa di Kaišiadorys
 Cattedrale della Trasfigurazione di nostro Signore – chiesa di Atyrau
 Cattedrale della Trasfigurazione di Nostro Signore – chiesa di New York